Касино () это социальный Кубинский городской салонный парный танец популярного и традиционного характера (коммерческое название сальса).

Основы 
 Танец Касино является стилем кубинского танца Сон.
 Танец Касино появился приблизительно в 1956 году в Казино Депортиво (Casino Deportivo), (до революции это район проживания богатой европейской буржуазии). В данном заведении танцевали танцы Руэда де Сон и Руэда де Ча-ча-ча. Некоторые пары отделялись от общего танца Руэды и танцевали отдельно. От названия Casino Deportivo танец взял своё название — Casino.
 Именно круговой танец Руэда де Касино определяет общую хореографию танца Касино.
 Принципы Касино: а) эргономичность движений; б) удобство и комфортность движений основано на естественной биомеханике движения человека; в) как результат этого: красота и плавность движений.
 Базовое перемещение в Касино основано на механике ходьбы
 Касино исполняется преимущественно парой, но в процессе танца партнеры могут расходиться в свободное танцевание, которое называется Floreo. Танцуя соло, партнеры используют шаги, движения рук и корпуса, комбинированные в спонтанной и красивой манере как украшение танца, возможны заимствования из других танцев, таких как Сон, Ча-ча-ча, Пачанга, Румба. Такие вставки свободного танцевания не нарушают структуру танца и не превышают 2-3 музыкальных восьмёрок, примером может служить фигура под названием Vacilala con engaño.
 В Касино после оптимизации движений, которая произошла в 80-х годах прошлого века, исчезли шаги назад. В современном Касино шаги у партнёра и партнёрши направлены вперёд, что оказывает важное влияние на динамику танца в целом.
 Касино — это салонный танец, созданный на Кубе её буржуазией, в котором сочетаются элементы танцев, которые предшествовали ему в процессе эволюции. Возник как танцевальный жанр, который не имеет автора среди городских популярных танцев. Касино не соответствует ни одному музыкальному жанру или смеси музыкальных жанров. Это танец для развлечения в коллективной и индивидуальной форме и не он не соответствует никакому религиозному мифу, и никак не связан с религиозными танцами. Касино возник в 50-х годах прошлого века в салонах Гаваны как форма развлечения в паре, которая танцуется взявшись за руки, несмотря на всю свободу танца.
 Касино очень часто не верно называют Сальсой, но между этими культурными явлениями около 15 лет разницы. Касино появился в 1956, а Сальса как коммерческое название кубинской музыки возникла в 1969 году, этот факт с очевидностью показывает, что это разные культурные феномены. Касино — это не Сальса, утверждают кубинцы.

История возникновения 

Касино по своей исторической линии происходит от танцев, которые исполняли на балах, а именно Контрданса и Данса Хабанера, на этих танцах присутствовал Bastonero — человек, который называл определённые фигуры (а их было до 900), которые и исполняли танцующие. Именно подобную картину мы наблюдаем в Руэда де Касино, где Cantor, который ведёт Руэду, так же называет фигуры, исполняемые всеми участниками Руэды. Благодаря этому в салонном танце Касино разработана подробная номенклатура фигур, которую обычно не встретишь в уличных танцах. Таким образом становится очевидна связь Касино с салонными или бальными танцами 18-19 века, которые танцевала кубинская аристократия.

В схеме развития и эволюции кубинского стиля Касино вы можете увидеть влияние Вальса, именно от Вальса в салонные кубинские танцы пришла закрытая позиция .

Касино возникло в Казино для отдыха, которые находились в прибрежной зоне Гаваны. Мы знаем, что революция на Кубе произошла в 1959, но Касино возникло раньше, где-то с начала 50-х и сформировалось к 56-году. До революции на Кубе процветал настоящий расизм, были зоны для белых, для мулатов и для негров. Престижное Casino Deportivo находилось в зоне для богатого «белого» населения, куда вход темнокожим был запрещён. В Casino Deportivo существовала клубно-карточная система. До сих пор сохранились карточки того периода, их можно увидеть в различных исторических исследованиях. Один из первых прославившихся исполнителей Касино, а также один из основателей конкурса «Para Bailar» танцор Розендо.

После кубинской революции мощным двигателем для развития касино становится телевидение. Несмотря на запреты со стороны правительства население получало доступ к иностранной музыке и видео трансляциям танцевальных передач. Таким образом, другие танцевальные направления проникают на остров и обогащают танец касино. Такими направлениями являются: rock'n'roll, hip-hop, диско и тд.

Позиции танцоров в паре 

В танце Касино существует три основные позиции партнёров в паре
 Закрытая позиция — ()
 Боковая позиция Каида — ()
 Открытая косая позиция — ()

Основные базовые фигуры 

 Базовый шаг Энтрада () — начинается и заканчивается в закрытой позиции ()

 Пара ти пара ми () — начинается и заканчивается в открытой позиции ()
 Энчуфэ () — начинается из открытой косой позиции () или из позиции Каида () и по окончании партнеры приходят в эти же позиции
 Диле ке но () — начинается с позиции Каида () и заканчивается в открытой позиции ()
 Басилала () — начинается с открытой позиции () и заканчивается в позиции Каида — ()
 Седасо () — начинается из закрытой позиции () или открытой косой позиции () и заканчивается в этих же позициях
 Пасео () — начинается и заканчивается в открытой позиции ()
 Салонео () — начинается и заканчивается в позиции Каида ()
 Родео () — начинается и заканчивается в позиции Каида()
 Эксибела инверса (() — начинается и заканчивается в позиции Каида ()
 Эл медио () — начинается в открытой позиции () и заканчивается в позиции Каида ()
 Ботейа (() — начинается с позиции Каида () и заканчивается в открытой позиции ()

Другие фигуры происходят из комбинации базовых фигур. Например, Сетента () — состоит из двух базовых фигур: Эчо и Энчуфэ.

Типы ведения в касино 
 Ведение весом
 Ведение по типу «Веди и держи ось»
 Ведение, одной рукой или двумя руками, с движением направленным против веса.

Касино и музыка 
В Касино как и в любом танце существует базовое перемещение, которое состоит из 6 шагов. 6 шагов это целое танцевальное предложение. Танцевальное предложение должно укладываться в музыкальное предложение, которое в свою очередь состоит из 8 музыкальных долей. Музыкальное предложение состоит из двух тактов в музыкальном размере 4/4 и эти музыкальные такты объединяются вместе ритмом Клаве. Есть два ритмически верных способа танцевать Касино:
 A tiempo — первый шаг начинается на первую долю (1.2.3 — шаги 4 — пауза, 5.6.7 — шаги 8 — пауза)
 A contratiempo — первый шаг начинается на вторую долю. (2.3.4 — шаги 5 — пауза, 6.7.8 — шаги 1 — пауза) — в любом случае — танцевальное предложение не выходит за пределы музыкального предложения. При данном способе танца основной акцент делают на четвертую и восьмую доли.

Касино это танцевальный жанр, который не связан жёстко с определённым музыкальным жанром. Касино исторически танцевали под музыку Сона, так же оно танцуется под такие музыкальные жанры как Чангуи, Гуарача, Чаранга, Сальса, Сальсатон, Сонго, Тимба, Тимбатон.

Конкурсы по Касино 
Касино развивалось не только как танец для весёлого время препровождения, но так, же в этом танце присутствует сильная соревновательная составляющая. Безусловно, традицией соревнования послужили первые Руэды. Например, в одной из трёх знаменитых руэд Руэда де ОСО пускали не более 30 человек. И остальные должны были ждать очереди. Шанс попасть в Руэду появлялся только тогда, когда кто-то ошибался в движении. Поэтому была сильная мотивация танцевать грамотно и без ошибок. Тот, кто ошибался, его просто выгоняли из танца, перед этим изрядно посмеявшись над ним. Так же в Руэде де Патрисио которую вёл знаменитый Розендо, которая состояла из 100 пар было принято выгонять участников, если они ошибались в танце и запускали новых участников. Но на самом деле соревновательная часть не ограничивалась только Руэдами.

И наконец, весь этот соревновательный дух Касино привёл к тому, что в 1979 году было создана знаменитая кубинская программа с конкурсом по Касино «Bailar Casino». Эти причины-традиции оказали влияние на то, что Касино это в большой мере соревновательный танец.

Para Bailar Casino — Гавана (Куба)

Cuba Si -  Киев

LA VIDA DANCE FEST -  Полтава

Salsa Amistad - Харьков

Sabor Cubano — Киев (Украина)

«Dias Cubanos» — Noordwijkerhout, (Нидерланды)

Конкурс по Руэда де Касино ()- Краков(Польша)

Международные федерации по Касино 
 Международная федерация [www.casinoparatodos.org/view/casinoparatodos/Inicio/es Casino Para Todos]
 Federacion intermundial de Formacion de casino y bailes populares cubanos

Международные фестивали 

 Puro casino y sazón - проводится в декабре в Испании.

Федерации касино пара тодос 
Федерация выступает за сохранение стиля танца Касино в том виде в котором он существовал в 70-80х годах прошлого века, а так же развивает этот  танец и создает новые движения и фигуры на основе аутентичных алгоритмов присущих Касино.

Сертификация по Касино 
Casino Para Todos проводит сертификацию для преподавателей по Касино. Различают три уровня сертификации:
 Золотой сертификат
 Серебряный сертификат (степень международного инструктора по Касино)
 Бронзовый сертификат

Хореографическая карта 

Хореографическая карта или хореограмма танца Касино. Представляет собой совокупность линий, по которым осуществляется ведение и по которым следуют партнерша и перемещается партнер. Хореографическая карта определяет Касино как танец, именно в ней заложены характерные для этого стиля фигуры, повороты и траектории движения.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Танцы кубинского происхождения
Появились в 1950-е годы
Салонные танцы